Иоганн Хан:
 Хан, Иоганн Георг фон (1811—1869) — австрийский дипломат, филолог. Один из основоположников албанистики.
 Хан, Иоганн Зигмунд (1696—1773) — немецкий медик, придворный врач, один из основателей гидротерапии в Германии.